NS 1100 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1883, latere serie NS 1100
NS 1100 (elektrische locomotief), Nederlandse elektrische locomotief uit 1950